Список видів роду бедринець:

Список, який містить 106 визнаних види роду бедринець (Pimpinella) родини окружкових (Apiaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами. В кінці списку наведені синоніми визнаних видів, що зустрічаються в україномовних джерелах як окремі види.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Синоніми, що зустічаються в україномовних джерелах

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Pimpinella на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Pimpinella на сайті «International Plant Names Index» 
 Pimpinella на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Pimpinella на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Pimpinella на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Бедринець
Бедринець